Defiance steht für:

 Schiffsname, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Defiance
 Originaltitel von Die Schläger von Brooklyn, US-amerikanischer Spielfilm (1980)
 Defiance – Für meine Brüder, die niemals aufgaben (Alternativtitel: Unbeugsam – Defiance), US-amerikanischer Spielfilm (2008)
 Defiance (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2013–2015)
 Legacy of Kain: Defiance, Videospieltitel aus der Legacy-of-Kain-Reihe
 Defiance (Metal-Band), US-amerikanische Metal-Band
 Defiance (Punk-Band), US-amerikanische Punk-Band
 Defiance (Glenwood Caverns Adventure Park), eine Achterbahn

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Defiance (Iowa)
 Defiance (Kentucky)
 Defiance (Missouri)
 Defiance (New Mexico)
 Defiance (Ohio)
 Defiance (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Defiance House, in Blanding, Utah, ID-Nr. 78000347
 Defiance Public Library, in Defiance, Ohio, ID-Nr. 85003446

Siehe auch:
 Fort Defiance